Huje – miejscowość i gmina w Niemczech
 Huje – wieś w Słowenii